Capezzanotti – abitanti di Capezzano Monte
Capezzanotti – abitanti di Capezzano Pianore